Tadeusz Gajda, ps. Tarzan (1924–1946) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego 
 Tadeusz Gajda (1933–2023) – polski inżynier i polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Tadeusz Gajda (ur. 1954) – polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm RP I, II, III i IV kadencji
 Tadeusz Gajda – polski profesor nauk chemicznych

Przypisy